40-й чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье прошёл 17 и 18 января 2009 года в Ледовом дворце Крылатское (Москва, Россия).

Результаты

Женщины 

 NQ = не отобрались на заключительные 1000 м
 DNS = не вышла на старт
 DQ = дисквалификация

Мужчины 

 NQ = не отобрались на заключительные 1000 м
 DQ = дисквалификация
 DNS = не вышел на старт
 WDR = снялся с соревнований

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного союза конькобежцев

2009 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в России
2009
Январь 2009 года
Чемпионаты мира в России
2009 год в Москве
Спорт в России в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Москве